Otting 

ist der Ortsname von

 Otting, Gemeinde im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Otting (Eging am See), Ortsteil des Marktes Eging am See, Landkreis Passau, Bayern
 Otting (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Otting (Gemeinde Leogang), Ortschaft der Gemeinde Leogang im Bundesland Salzburg, Österreich

bezeichnet
 ein altes Volumenmaß, siehe Otting (Einheit)
 ein Adelsgeschlecht, siehe Otting (Adelsgeschlecht)

Otting ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Friedrich Stephan von Otting, Fünfstetten und Schönfeld (1766–1834), bayerischer Standesherr, Halbbruder König Maximilians I. von Bayern

Siehe auch:
 Ötting
 Ottinger